Maricopa este un nume propriu asociat cu un grup etnic al nativilor americani din vestul Statelor Unite, localizat în centrul statului american . Derivat de la numele populației omonime, Maricopa se poate referi la

Denominarea originală 

 Maricopa (etnic grup), un grup etnic al nativilor americani din centrul statului Arizona
 Maricopa (limbă), limba sus menționatului grup etnic

Denumiri geografice derivate 

 Maricopa (comitat), unul din cele cele 15 comitate ale statului Arizona
 Maricopa, statul , un oraș la sud de capitala statului Arizona, Phoenix, aflat într-o perioadă de dezvoltare urbană explozivă
 Maricopa Freeway, o parte a autostrăzii (freeway) interstatale I-10 în zona metropolitană Phoenix
 Maricopa, statul , o localitate rurală

Alte utilizări  

 Pogonomyrmex maricopa, o specie de furnici considerată cea mai veninoasă insectă cunoscută

Nume proprii